Pistolník může být:

 člověk, jenž umí výborně zacházet s pistolí, postava z dějin amerického Divokého západu
 Pistolník (film) – americký film z roku 1950